Дальник — село в Україні, Овідіопольському районі Одеської області
 Великий Дальник — село в Україні, Біляївського району Одеської області
 Дальник (річка) — мала степова річка в Біляївському і Овідіопольському районах Одеської області